Grupno prvenstvo Nogometnog podsaveza Vinkovci je predstavljalo najniži stupanj natjecanja u podsavezu, odnosno iz lige nitko nije ispadao. Prvaci grupa bi igrali kvalifikacije za ulazak u Podsaveznu nogometnu ligu: dva prvoplasirana kluba bi ostvarila promociju u viši rang, dok bi i trećeplasirani nakon kvalifikacija mogao biti promoviran ako osvajač Podsavezne lige ostvari plasman u Slavonsku nogometnu zonu.

Tablice

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Kvalifikacije za Podsaveznu ligu 
 23. lipnja 1968.: NK Borac Retkovci - LSK Lipovac 9:3
 30. lipnja 1968.: LSK Lipovac - NK Bošnjaci 1:3
 NK Bošnjaci - NK Borac Retkovci 3:2
 7. srpnja 1968.: NK Borac Retkovci - NK Bošnjaci 3:2
 14. srpnja 1968.: LSK Lipovac - NK Borac Retkovci 1:5
 NK Bošnjaci - LSK Lipovac -:-

Posljednja utakmica u kvalifikacijama nije odigrana, jer nije bilo potrebe iz razloga što je i LSK Lipovac ostvario promociju zahvaljujući uspjehu NK Borinci Jarmina u kvalifikacijama za Slavonsku nogometnu zonu

Promociju u Podsaveznu ligu NP Vinkovci su ostvarili NK Borac Retkovci i NK Bošnjaci, dok je LSK Lipovac zahvaljujući uspjehu NK Borinci Jarmina u kvalifikacijama za Slavonsku nogometnu zonu i pored neuspjeha u ovim kvalifikacijama ostvario promociju.

Zbog proširenja Podsavezne lige s 12 na 14 klubova, u dodatnim kvalifikacijama (u kojima su sudjelovala tri drugoplasirana kluba iz Grupnog prvenstva i dva posljednjeplasirana kluba iz Podsavezne lige) plasman u viši rang je izborio i NK Hajduk Mirko Mirkovci.

Izvori 

 Vinkovački list #857

1967-68 grupno
1967-68
Vinkovci-grupno